Chassignolles (Alto Loire)
 Chassignolles (Indre)

Desambiguações de topônimos